Gutenberg nebo Guttenberg je jméno německého původu:

 různé obce v Německu a v Rakousku
 hrad Gutenberg v Lichtenštejnsku

osoby
 Beno Gutenberg (1889–1960), německo-americký seismolog
 Gutenbergova diskontinuita
 Emil von Guttenberg (1841–1941), rakousko-uherský šlechtic, generál a politik
 Johannes Gutenberg (1400–1468), vynálezce knihtisku
 Gutenbergova bible, slavný prvotisk z roku 1455
 Projekt Gutenberg, zpřístupňující texty na internetu
 Karl-Theodor zu Guttenberg (* 1971), německý křesťanský politik
 Steve Guttenberg (* 1958), americký herec

Externí odkazy